Hei-shui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Heishui He (vattendrag i Kina, Sichuan, lat 26,97, long 102,89), 
 Heishui He (vattendrag i Kina, Guangxi), 
 Black River (vattendrag i Kina), 

Robotskapade Kinaförgreningar